Slovo svorka může mít v různých souvislostech tyto významy:
 Truhlářská svorka či svěrka slouží k upevnění dílů výrobku při klížení nebo lepení
 Svorka (elektrotechnika) – část elektrického přístroje určená pro připojení přívodního vodiče
 Krokosvorka
 Kancelářská svorka – drátěná nebo plastová pomůcka pro sepnutí několika listů papíru
 Chirurgická svorka

Externí odkazy